Hüttig steht für:

 Hüttig AG, ein ehemaliges Kameraproduktionsunternehmen
 Hüttig & Rompf AG, ein Vermittler von Bau- und Immobilienfinanzierungen

Hüttig ist der Familienname von

 Gustav Franz Hüttig (1890–1957), tschechisch-österreichischer Chemiker
 Hans Hüttig (1894–1980), deutscher KZ-Kommandant
 Karl Hüttig, deutscher Fußballspieler
 Ralph Hüttig (* 1961), deutscher Theaterregisseur, Schauspieler und Musiker
 
 Valerius Hüttig (1869–1934), deutscher Ingenieur und Professor
 Werner Hüttig (1908–1972), deutscher Rassenhygieniker und Hochschullehrer